Volksabstimmung steht für:

 eine Form der direktdemokratischen Abstimmung, siehe Referendum
 eine Form von Plebiszit (Volksbeschluss)

länderspezifisch:

 Volksabstimmung (Italien), eine direktdemokratische Abstimmung in Italien
 Volksabstimmung (Österreich), eine direktdemokratische Abstimmung in Österreich
 Volksabstimmung (Schweiz), eine direktdemokratische Abstimmung in der Schweiz
 Volksentscheid, eine direktdemokratische Abstimmung in Deutschland

Siehe auch:

 Liste der Plebiszite in Deutschland
 Volksgesetzgebung, die Gesamtheit der politischen Initiativinstrumente zur unmittelbaren Gesetzgebung (Erlass von Gesetzen direkt durch das Wahlvolk)